Ака́ба — () — мухафаза на юге Иордании.
 Административный центр — Акаба.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с мухафазой Эт-Тафила, на востоке с мухафазой Маан, на юге с Саудовской Аравией, на западе с Израилем. На юго-западе выходит к побережью залива Акаба Красного моря.

Акаба, порт в Красном море, играет важную роль в экономической жизни Иордании и имеет много достопримечательностей. Иордано-саудовская граница проходит в нескольких километрах к югу от Акабы. В 1965 году покойный король Хуссейн обменял 12 км ценной прибрежной полосы на 6 000 км пустыни.
Порт Акабы — самый важный центр импорта/экспорта Иордании.

Административное деление 
Акаба разделена на 3 района:

 Эль-Акаба
 Эль-Кувайра
 Вади Араба

Археологические сокровища 
Самое большое археологическое сокровище региона — Петра.

Примечания 

Мухафазы Иордании